Lozovo (en macédonien Лозово) est un village du centre de la Macédoine du Nord, siège de la municipalité du même nom. Le village comptait 896 habitants en 2002. il s'appelait autrefois Djoumayliya (Џумајлија). Il est desservi par la gare d'Ortsé, située sur la ligne de Vélès à Kotchani.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 851
 Valaques : 26
 Turcs : 8
 Serbes : 5
 Autres : 6

Voir aussi

Liens internes 
 Lozovo

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Lozovo

Références 

Village dans la commune de Lozovo